

Geografia
 Vieru – comune della Romania ubicato nel distretto di Giurgiu

Persone
 Denis Vieru – judoka moldavo
 Grigore Vieru – poeta moldavo
 Ioan Vieru – ex velocista rumeno
 Natal'ja Vieru – cestista russa